Пётр Андре́евич Ко́ркин () — майор государственной безопасности, начальник Управлений НКВД Воронежской области (1937—1938) и Днепропетровской области (1938—1939). Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
Пётр Коркин родился в 1900 году в селе Частоозерском Частоозерской волости Ишимского уезда Тобольской губернии, ныне село Частоозерье — административный центр  Курганской области. По национальности русский.

После окончания в 1914 году двух классов сельской школы на станции Петухово работал в сельском магазине: с мая 1914 года по январь 1915 года — мальчик в магазине Трофимова в с. Петухово; с января 1915 года по январь 1917 года — мальчик в магазине Торгового дома Кармицкина в с. Петухово. С января 1917 года по май 1919 года работал в хозяйстве отца в с. Частоозерском. В мае 1919 года мобилизован, служил рядовым в 1-м Уральском полку Русской армии. С июля 1919 года работал чернорабочим участка Пермской железной дороги в с. Гробово Екатеринбургской губернии.

С сентября 1919 года в Рабоче-крестьянской Красной Армии, рядовой дивизионного санитарного транспорта 30-й стрелковой дивизии. С сентября 1919 года по июнь 1920 года учился в Партийной школе при Политическом отделе 5-й армии в Иркутске. В январе — августе 1921 года — уполномоченный Комиссии по борьбе с дезертирством 5-й армии.

В 1920 году вступил в РКП(б), в 1925 году партия переименована в ВКП(б).

С августа 1921 года по февраль 1922 года — уполномоченный Особого отдела 5-й армии (Иркутск). С февраля по август 1922 года — помощник начальника отделения Особого отдела 5-й кавалерийской дивизии (Троицкосавск). С августа по октябрь 1922 года — начальник Особого отдела 36-й стрелковой дивизии. С октября 1922 года по февраль 1924 года — начальник 1-го пограничного отделения Особого отдела 5-й кавалерийской дивизии.

С февраля по декабрь 1924 года — начальник Отделения Бурят-Монгольского облотдела ГПУ. С 31 декабря 1924 года по февраль 1925 года — начальник Секретно-оперативной части и заместитель начальника Бурят-Монгольского облотдела ГПУ, С февраля по декабрь 1925 года — заместитель начальника Отделения Полномочного представительства ОГПУ по Дальнему Востоку, С декабря 1925 года по февраль 1926 года — начальник Контрразведывательного отдела Приморского губотдела ГПУ. С февраля 1926 года по 1 марта 1930 года — начальник Контрразведывательного отдела Владивостокского окротдела ГПУ, одновременно, с 5 мая 1928 года по 1 марта 1930 года — помощник начальника Владивостокского окротдела ГПУ.

Арестован 21 ноября 1929 года, обвинялся по статье 109 УК РСФСР «Злоупотребление властью или служебным положением…». Из-под стражи освобожден, дело прекращено Коллегией ОГПУ 3 августа 1930 года.

С 1 марта 1930 года по 16 марта 1931 года — начальник Секретно-политического отдела Полномочного представительства ОГПУ по Дальневосточному краю. С 16 марта по 05 мая 1931 года — в резерве ОГПУ СССР.

С 5 мая по 1 октября 1931 года — оперативный уполномоченный IV отделения Секретно-политического отдела ОГПУ при СНК СССР. С 1 октября 1931 года по 17 октября 1932 года —  помощника начальника II отделения Секретно-политического отдела ОГПУ при СНК СССР. С 17 октября 1932 года по 1 апреля 1933 года — начальник III отделения Секретно-политического отдела ОГПУ при СНК СССР. С 1 апреля 1933 по 10 июля 1934 года — начальник VI отделения Секретно-политического отдела ОГПУ при СНК, с 10 июля по декабрь 1934 года — начальник VI отделения — ГУГБ НКВД СССР.

С декабря 1934 года — помощник начальника, с 14 декабря по 25 декабря 1936 года — начальник Секретно-политического отдела УГБ Управления НКВД по Ленинградской области. С 25 декабря 1936 года по 20 июля 1937 года — начальник IV отдела УГБ Управления НКВД по Ленинградской области.

С 20 июля 1937 года по 26 февраля 1938 года — начальник Управления НКВД по Воронежской области. Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 и активным участием в сталинских репрессиях.

С 26 февраля 1938 года по 31 января 1939 года — начальник Управления НКВД по Днепропетровской области.

Депутат Верховного Совета СССР I созыва.

В январе 1939 года арестован, 28 января 1940 года приговорен к смерти Военной Коллегией Верховного Суда СССР и на следующий день, 29 января 1940 года, расстрелян. В 1950-е годы жене было объявлено, что умер 4 августа 1942 года, отбывая наказание. Не реабилитирован, в реабилитации отказано в 1999 году.

Защитил Сталина от покушения 
16 ноября 1931 года агент РОВС (или агент английской разведки) Я. Л. Платонов-Петин (назвавшийся Я. Л. Огаревым на допросе) был задержан Коркиным рядом со Сталиным на улице Ильинка около д. 5/2. В официальной биографии Коркина это звучало как «…отвел руку врага, покушавшегося на жизнь вождя народов».

В докладной записке И. А. Акулова, зампреда ОГПУ, на имя Сталина ситуация описана несколько иначе, из контекста видно, что Платонов-Петин на момент инцендента уже находился в разработке, а Коркин выступал не как охранник (в тот период Сталина охранял И. Ф. Юсис), а как оперативник под прикрытием:

"16 ноября, проходя с нашим агентом в 3 часа 35 мин дня по Ильинке около д. 5/2 против Старогостинного двора, агент английской разведки случайно встретил Вас и сделал попытку выхватить револьвер. Как сообщает наш агент, ему удалось схватить за руку указанного англоразведчика и повлечь за собой, воспрепятствовав попытке. Тотчас же после этого названный агент англоразведки был нами секретно арестован".

Резолюция на записке имелась за подписями подписи Молотова, Кагановича, Калинина, Куйбышева и Рыкова: «Пешее хождение по Москве т. Сталину надо прекратить».

Награды 
 Орден Ленина, 25 июня 1937 года, лишён 24 января 1941 года
 Медаль XX-летия Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 22 февраля 1938 года
 «Почётный знак ВЧК-ГПУ (к 5-летию ВЧК-ГПУ)» № 645, 1929 год
 «Почётный знак ВЧК-ГПУ (к 15-летию ВЧК-ГПУ)», 8 апреля 1934 года

Звания 
 капитан государственной безопасности, 23 марта 1936 года
 майор государственной безопасности, 20 декабря 1936 года

Примечания

Литература

Ссылки 
 Коркин Пётр Андреевич // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Коркин Пётр Андреевия // Сайт Memo.ru

Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва
Персоналии:Петухово
Персоналии:Иркутск
Персоналии:Кяхта
Персоналии:Улан-Удэ
Персоналии:Владивосток
Персоналии:Москва
Персоналии:Санкт-Петербург
Персоналии:Воронеж
Персоналии:Днепр
Участники Гражданской войны в России (белые)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Расстрелянные в СССР
Репрессированные члены особых троек НКВД СССР
Репрессированные сотрудники НКВД
Казнённые в 1940 году